Vörös mecset, mecsetrom az albániai Beratban (15. század)
Vörös mecset, mecset az indiai Delhiben (1729)
Vörös mecset, mecset a koszovói Pejában (1744)
Vörös mecset, mecset az oroszországi Asztrahánban (1900)
Vörös mecset, mecset az oroszországi Tomszkban (1904)
Vörös mecset, mecset a pakisztáni Iszlámábádban (1966)